Благове́щенский — русская семинаристская фамилия, распространённая среди выходцев из среды православного духовенства и происходящая от названия праздника Благовещение Богородицы, а также топоним.

Носители фамилии 
 
 
 Благовещенский, Андрей Васильевич (1889—1982) — специалист по физиологии растений, доктор биологических наук, профессор, сотрудник Ботанического сада РАН (Москва). Один из первых преподавателей Ташкентского университета.
 Благовещенский, Василий Тимофеевич (1801—1864) — публицист, критик крепостничества в Эстонии. Основной труд — «Эстонец и его господин».
 Благовещенский, Виктор Васильевич (1917—2002) — советский и российский ботаник, основатель Ульяновской научной ботанической школы.
 Благовещенский, Гавриил Александрович (1901—1942) — ботанико-географ, сотрудник Ботанического института АН СССР.
 Благовещенский, Дмитрий Фёдорович (1879—1932) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 
 Благовещенский, Михаил Дмитриевич (сер. XIX — нач. XX вв.) — русский православный библеист; защитил магистерскую диссертацию «Книга Плач Иеремии. Опыт исследования исагогико-экзегетического» (Киев, 1899); позднее состоял преподавателем Черниговской духовной семинарии.
 
 Благовещенский, Михаил Иванович (1870—1938) — Новомученик. Протоиерей, меценат, награждён камилавкою, имперским крестом. Расстрелян 21 января 1938 года.
 
 Благовещенский, Сергей Николаевич (1903—1985) — специалист в области теории корабля; работал в проектных организациях судостроительной промышленности, в том числе в КБ Балтийского завода.

Псевдонимы 
Под псевдонимом «Благове́щенский» печатался находившийся в сибирской ссылке Иван Гаврилович Прыжов (1827—1885) — русский этнограф, фольклорист, историк, публицист.

Храмы и монастыри 
Благовещенскими называют православные храмы и монастыри во имя Благовещения Девы Марии.
 Некоторые известные Благовещенские храмы — см. в статьях Благовещенский собор и Благовещенская церковь.
 Некоторые известные Благовещенские монастыри — см. в статье Благовещенский монастырь.

Топонимы 
 Благовещенский — посёлок в Ребрихинском районе Алтайского края, упразднён в 1981 году.
Благовещенский — хутор в Зилаирском районе Башкортостана.
 Благовещенский — бывший хутор Воскресенского сельсовета Мелеузовского района Башкортостана.
 Благовещенский — посёлок в Карачевском районе Брянской области.
 Благовещенский — посёлок в Бутурлиновском районе Воронежской области.
 Благовещенский — хутор в Калачеевском районе Воронежской области.
 Благовещенский — посёлок в Железногорском районе Курской области.
 Благовещенский — посёлок в Кимовском районе Тульской области.

Разное 
 Благовещенский мост (значения)
 Благовещенский поссовет
 Благовещенский район
 Благовещенский переулок
 Благовещенский сельсовет
 Благовещенский уезд

См. также 
 Благовещенская
 Благовещенское
 Благовещенка (значения)
 Благовещенск
 Благовещенье (значения)

Примечания